Пантић је српско презиме. Може се односити на:
 Александар Пантић (рођ. 1978), српски фудбалер
 Александар Пантић (1992) (рођ. 1992), српски фудбалер
 Данило Пантић (рођ. 1996), српски фудбалер
 Дано Пантић (рођ. 1972), бивши српски џудиста
 Димитрије Пантић, измишљени лик из филмског серијала Тесна кожа и телевизијске серије Бела лађа
 Душан Пантић (1892—1964), српски политичар
 Ђорђе Пантић (рођ. 1980), српски фудбалер
 Марко Пантић (рођ. 1998), српски фудбалер
 Милан Пантић (1954—2001), српски новинар
 Милинко Пантић (рођ. 1966), бивши српски фудбалер
 Милојко Пантић (рођ. 1947), српски спортски новинар
 Мирослав Пантић (1926—2011), српски историчар књижевности
 Михајло Пантић (рођ. 1957), српски писац и критичар
 Миша Пантић (1904—1942), српски лекар и учесник Народноослободилачке борбе
 Младен Пантић (рођ. 1982), српски кошаркаш
 Никола Пантић (1927—2002), српски геолог
 Саша Пантић (рођ. 1967), српски глумац, сценариста, хумориста и редитељ
 Снежана Пантић (рођ. 1978), српска каратисткиња

Референце 

Српска презимена